Игра в прятки
 Прятки — популярная детская игра.

См. также 
 Прятки (Доктор Кто)